Santiago del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiago del Campo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santiago del Campo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar